Marcel Žorga je osebno ime več znanih Slovencev:

 Marcel Žorga (1883), politik (1883 - 1969)
 Marcel Žorga (1908), kemik (1908 - 1988)